È un cognome tipico dell'estremo Ponente Ligure (Ventimiglia, San Biagio della Cima ecc.); piccole concentrazioni si hanno anche a Genova e a Roma.

Persone
 Francesco Biamonti (1928-2001) – scrittore italiano
 Giovanni Biamonti (1889-1970) – musicologo italiano
 Giuseppe Biamonti (1762-1824) – scrittore ed erudito italiano

Altro
 Catalogo Biamonti – catalogo delle opere di Ludwig van Beethoven, curato dal musicologo Giovanni Biamonti